In mehreren Staaten wird die Neuwahl eines Parlaments Nationalratswahl genannt:

 die Wahl zum Nationalrat (Österreich) gemäß Nationalratswahlordnung, zuletzt die Nationalratswahl 2019
 die Wahl zum Nationalrat (Schweiz), zuletzt bei den Schweizer Parlamentswahlen 2019
 die Wahl zum Nationalrat der Slowakischen Republik, zuletzt bei der Nationalratswahl in der Slowakei 2016